Andre D. Smith jr. (n. 1987), giocatore di football americano statunitense
 Andre Jermaine Smith (n. 1985), cestista statunitense
 Andre Omar Smith (n. 1980), cestista giamaicano con cittadinanza statunitense
 André Smith (1961), atleta canadese